Anacostia puede referirse a:
 Río Anacostia, afluente del río Potomac, en Estados Unidos;
 Anacostia, barrio histórico de Washington D.C., en Estados Unidos, denominado así por el río;
 Anacostia, estación subterránea del Metro de Washington;
 Parque Anacostia, parque nacional situado en Washington D.C.
 Anacostia, género de lepidópteros pirálidos.
 (980) Anacostia, asteroide del cinturón de asteroides.